Corythostoma är ett släkte av rundmaskar. Corythostoma ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Corythostoma